Mayman ist Familienname von
Bill Mayman (1887–1970) australischer Sportler
 Pauline Mayman (1928–1989), britische Rallyefahrerin
Scott Mayman, australischer Radiomoderator
Martin Mayman (1924–1999) US-Psychologe
Siehe auch:
Mayman-Nunatak
 Maymana
 Maymand